Consoni ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Consoni (* 1950), Schweizer Architekt
 Joseph Consoni (* 18. Jahrhundert, † 19. Jahrhundert), deutscher Geodät
 Thadde de Consoni (1801–1862), Physiker